Павел Степаненко
 Степаненко, Павел Афиногенович (1901—1967) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Степаненко, Павел Никитович (1923—2012) — Герой Советского Союза.